По́уль Б. Йе́нсен () — датский , первооткрыватель комет и астероидов, который работает в обсерватории Брорфельде. В период с 1984 по 1989 год им было открыто в общей сложности около 98 астероидов, часть из которых была обнаружена совместно с другими астрономами, такими как Карлом Аугюстесеном и Hans Jørn Fogh Olsen. В 1987 году он совместно с Кэролин Шумейкер открыл долгопериодическую комету, которая получила обозначение C/1987 G1 Йенсен-Шумейкер (1987g1).

В знак признания его заслуг один из астероидов был назван в честь него и его жены Бодил Йенсен .

См. также 
 Теодор Брорзен
 Педер Хорребоу
 Вольф Биккель

Примечания

Литература 
 
 
 

Википедия:Биографии современников
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет